Se procura pela banda, veja: Haim (banda).

 Haim Ginott
 Corey Haim
 Beth Haim
 Sacha Haim
 Haim Yavin
 Tal Ben Haim
 Haim Nachman Bialik
 Sinagoga Kadoorie Mekor Haim

Desambiguação